Ганс Гольбейн

 Гольбейн, Ганс (Старший) (1465—1524) — немецкий живописец.
 Гольбейн, Ганс (младший) (1497—1543) — немецкий художник, живописец.